Balie Swart – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo sudafricano
 Charles Robberts Swart – politico sudafricano
 Sjaak Swart – ex calciatore olandese